46-я параллель северной широты — широта, которая равна 46 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 15 часов, 45 минуты в течение летнего солнцестояния и 8 часов, 38 минуты во время зимнего солнцестояния.                         На 46-й параллели северной широты звезда Капелла проходит точно через зенит.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 46-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Лаго-Маджоре 
|-
| 
! scope="row" | 
| Лугано
|-
| 
! scope="row" | 
| Комо
|-
| 
! scope="row" | 
| Любляна
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|   
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 7 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 2 км
|-
| 
! scope="row" | 
|  Около 5 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Суботица
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|  
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Чёрное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Азовское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Каспийское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аральское море и Балхаш
|-
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия
|-
| 
! scope="row" | 
| Приморский край
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Японское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Уруп, Курильские острова 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Мичиган
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Мичиган
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гурон
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Онтарио Квебек
|-
| 
! scope="row" | 
| Мэн
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Новая Шотландия (Около 2 км)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Нортамберленд
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Принца Эдуарда
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Нортамберленд
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Новая Шотландия - Кейп-Бретон
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Олерон
|-
|}

См. также 
 45-я параллель северной широты
 47-я параллель северной широты

Примечания 

Широта